Botànica: Planta de canyes de la família de les poàcies; tronc d'aquestes plantes. Vegeu Bambú.
Bambú de Ceilan (Dendrocalamus giganteus)
Bambú groc (Phyllostachys aurea)
Bambú negre (Phyllostachys nigra)
Bambú de Tonkin (Pseudosasa amabilis)
Bambú fletxa (Pseudosasa japònica)
Bambú de ferro (Himalayacalamus strictus)
Bambú columna (Semiarundinaria fastuosa)
Bambú tortuga (Phyllostachys pubescens var. Heterocicla o Kikko) 
 Cinema: pel·lícula de José Luis Sáenz de Heredia de 1945, on hi actua Fernando Fernán Gómez. Vegeu bambú (pel·lícula).
 Comerç: marca de paper de fumar de Papeleras Reunidas s.a., amb fàbrica a Alcoi apreciat en col·leccionisme. Vegeu Bambú (paper).
 Literatura: segell de l'Editorial Casals. Vegeu Editorial Bambú.
 Música: tema de Miguel Bosé de l'àlbum Lo mejor de Bosé.